Кипроно — кенийская фамилия. Известные носители:

 Кипроно, Аллан — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипроно, Бенсон — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипроно, Джозефат (род. 1973) — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипроно, Исаак — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипроно, Томас — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипроно, Эммануэль — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кипроно, Эрик — кенийский бегун на средние дистанции.
 Кипроно, Юстус — кенийский бегун на средние и длинные дистанции.